Кубок Шпенглера 1978 — 52-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1978 року. Переможцем стала команда Дукла Їглава, яка перемогла в усіх чотирьох матчах турніру. Господарі змагань були представленні національною збірною Швейцарії.

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Мілош Купець (Дукла Їглава) 7 (5+2)

Див. також 
 1978 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1978
1978 у хокеї з шайбою
1978 у швейцарському спорті